Lauterbacher bezeichnet:

eine Person: Hartmann Lauterbacher (1909–1988), HJ-Obergebietsführer, NSDAP-Gauleiter und SS-Obergruppenführer
eine Spirituose: Lauterbacher Tropfen.
Siehe auch:
 Luterbacher